

Persone
Farnese Masoni – allenatore di calcio e calciatore italiano
Filippo Masoni (1982) – ex cestista italiano
Frida Masoni, pseudonimo di Frida Misul (1919-1992) – superstite dell'Olocausto italiana
Italo Masoni (fl. XX secolo) – calciatore italiano
Marianna Masoni (1986) – pallavolista italiana
Marina Masoni (1958) – avvocata, politica e notaia svizzera
Marta Masoni (1993) – ex cestista italiana
Pier Luigi Masoni (1946) – ex calciatore italiano
Romano Masoni (1940) – pittore e incisore italiano

Altro
Monte Masoni – montagna delle Alpi Orobie